Bachelor steht für:

 Bachelor, Bakkalaureus, niedrigster akademischer Grad
 englisch für einen unverheirateten Mann, siehe Junggeselle
 Der Bachelor, RTL-Fernsehshow
 Der Bachelor (Schweiz), Fernsehsendung von 3 Plus TV
 Knight Bachelor, niedrigste Rang des britischen Titularadels

Geografie:

 Bachelor (Missouri), Gemeindefreies Gebiet im Callaway County, Missouri
 Bachelor (North Carolina), Ort im Craven County, North Carolina
 Mount Bachelor, Vulkan im Deschutes County, Oregon
 Bachelor Peak, zwei Berge in Texas

Siehe auch:

 The Bachelor (Begriffsklärung)

 Bachelorette (Begriffsklärung)
 Batchelor (Begriffsklärung)
 Bacheler (Begriffsklärung)
 Bachelier (Begriffsklärung)